Al-Zubair District är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Basra, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Bagdad.

Följande samhällen finns i Al-Zubair District:

 Az Zubayr
 Umm Qasr

I övrigt finns följande i Al-Zubair District:

 Kullar:

 Al Mudhabī (en kulle)
 Al Mufrash (en kulle)
 Al Qa‘qa‘īyāt (en kulle)
 Ar Ragţah ash Shimālīyah (en kulle)
 Ash Shāmīyah (en kulle)
 Bunayyah Haffāfah (en kulle)
 Bunayyat ar Raţāwī (en kulle)
 Haddāmah (en kulle)
 Jabal Sanām (en kulle)
 Qārat Shāwiyah (en kulle)
 Quwayrāt al ‘Adhbah (en kulle)
 Rajmat Haythamah (en kulle)
 Rāyiḩ Bālak (en kulle)
 Şaffī al Māksūf (en kulle)
 Tall Albū Layyah (en kulle)

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Basra (provins)